Gæsahnúkur kan syfta på följande platser:

Island 

 Gæsahnjúkur, bergstopp, Norðurland eystra, 
 Gæsahnúkur (bergstopp i Island), Västlandet, 

Robotskapade Islandförgreningar